«Ваньлун» (; ) — станция Тайбэйского метрополитена линии Синьдянь. Находится на территории района Вэньшань в Тайбэе. Станция была открыта 11 ноября 1999 года. Располагается между станциями «Гунгуань» и «Цзинмэй».

Техническая характеристика 
«Ваньлун» — однопролётная станция. На станции есть четыре выхода в город, из них два оснащены эскалаторами, и один — лифтом для пожилых людей и инвалидов.  28 марта 2018 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Синьдянь
Станции метрополитена, построенные в 1999 году